Слобожанская поселковая община — название двух общин на Украине.

 Слобожанская поселковая община — община в Днепровском районе Днепропетровской области.
 Слобожанская поселковая община — община в Чугуевском районе Харьковской области.